Le competizioni di judo ai X Giochi panafricani si sono svolte dal 4 al 6 settembre 2011 a Maputo, in Mozambico.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere 

2011
Giochi panafricani
Sport ai X Giochi panafricani